As Muralhas de Ossi localizam-se na província de Huíla, em Angola.

Ossi, Muralhas de